Islandska nogometna reprezentacija predstavlja Island u sportu nogometu. Domaće utakmice igraju na Laugardalsvöllur u u Reykjavíku. Najveći uspjesi su im pobjede nad reprezentacijom Italije u prijateljskoj utakmici 2004. godine rezultatom 2:0, te pobjeda nad Španjolskom 1991. godine rezultatom 2:0, ali i remi od 1:1 protiv velike Argentine u prvoj utakmici skupine SP-a 2018.

Uspjesi

Svjetska prvenstva
 1930. do 1950.- nisu se kvalificirali
 1954. - nisu prihvaćeni od FIFA-e
 1958. - nisu se kvalificirali
 1962. do 1970.- nisu se natjecali
 1974. do 2014.- nisu se kvalificirali
 2018. - grupna faza

Europska prvenstva
 1960. - nisu se natjecali
 1964. - nisu se kvalificirali
 1968. do 1972.- nisu se kvalificirali
 1976. do 2012.- nisu se kvalificirali
 2016. - osmina finala
 2020. - još u tijeku kvalifikacije

Trenutni sastav   
Islandski izbornici je objavio popis sljedećih igrača za Europsko prvenstvo u 2016. godini.

Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Engleskom: 27. lipnja 2016.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Moldavijom: 17. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj golova unesen poslije utakmice sa Moldavijom: 17. studenog 2019.

Izbornici

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Nogometne reprezentacije
Nogomet na Islandu
Nogomet